Bjeloruska latinica, zvana łacinka, prema bjeloruskom лацінка (neformalni bjeloruski naziv za latinicu općenito) je uobičajeno ime za nekolicinu povijesno postojećih sustava prikazivanja ćirilićnih tekstova na bjeloruskom jeziku na latinici.

Povremeno ju u rabe određeni autori, skupine i promicatelji u tjedniku Naša niva, časopisu Arche i nekim bjeloruskim iseljeničkim časopisima na internetu.

Vanjske poveznice 
 Latinizator bjeloruskih tekstova i internetskih stranica (na engleskom, ruskom, bjeloruskom i poljskom)

Bjeloruski jezik